

Persone 
Johann Georg Gmelin (1709-1755), naturalista tedesco; esploratore della Siberia, autore di Flora Siberica.
Samuel Gottlieb Gmelin (1744-1774), naturalista tedesco; autore di Historia Fucorum, prima opera di biologia marina.
Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), naturalista tedesco; curatore di una nuova edizione del Systema Naturae di Carolus Linnaeus.
Leopold Gmelin (1788-1853), chimico tedesco.
Christian Gottlob Gmelin (1792-1860), chimico e minerologista tedesco.
Charles Gmelin (1872-1950), atleta olimpico britannico.
Philipp Friedrich Gmelin (1721-1768), botanico e chimico tedesco.
Herta Däubler-Gmelin (n. 1943), politica tedesca, ex ministro della giustizia.

Astronomia 
13350 Gmelin è un asteroide della fascia principale.

Pagine correlate 
Gmelinite-Ca Minerale
Gmelinite-K Minerale
Gmelinite-Na Minerale